Guitar Hero (saga de videojoc) 
 Guitar Hero (videojoc), videojoc original de la saga Guitar Hero 
 Guitar Hero (iOS), videojoc de la saga Guitar Hero per a iOS